Mellerup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Mellerup (Agerskov Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Agerskov Sogn
 Mellerup (Bjolderup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Bjolderup Sogn
 Mellerup (Fole Sogn) – en bebyggelse i Fole Sogn
 Mellerup (Randers Kommune) – en bebyggelse med færgeforbindelse og et ejerlav i Mellerup Sogn, Randers Kommune
 Mellerup (Tødsø Sogn) – en bebyggelse i Tødsø Sogn